Juan López – hiszpański kardynał.
 Juan López – urugwajski lekkoatleta